Igney kan syfta på:
 Igney, Meurthe-et-Moselle
 Igney, Vosges